Mikaelsgården kan syfta på:

 Mikaelsgården – en tidigare småort i Södertälje kommun
 Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut – startat i Mikaelsgården 1935
 Mikaelsgården, Björneborg – allaktivitetshus i Björneborg, Finland
 Mikaelsgården, Lindås – ett församlingshem med invigd kyrkolokal i Lindås 
 Mikaelsgården, Valbo – församlingsgård i Valbo församling